Пьяна-Криксия, Пья́на-Кри́зия ( ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 857 человек (2008 г.), плотность населения составляет 29 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 17058. Телефонный код — 019.

В городе имеется одноимённая железнодорожная станция, но практически нет автобусных остановок. Основное население — фермеры.

Покровителем коммуны почитаются святые мученики Евгений, Виктор и Корона, празднование 24 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Сен-Жодар, Франция (2001)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/